Serreta bezeichnet:

 Zäumung für Pferde, siehe Gebisslose Zäumung
 Serreta (Angra do Heroísmo), Gemeinde in Portugal